Sophia Camargo é uma jornalista e comentarista de finanças pessoais, conhecida por seu trabalho nos extintos programas Tudo a Ver e Conversa Afiada, e em jornais como Gazeta Mercantil, O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, ao lado do jornalista Celso Ming.
Após tempos no portal UOL com o webprograma O que eu Faço Sophia, ela foi contratada pelo R7, o megaportal de notícias da Record, onde terá um blog.

Ligações externas
 Blog Oficial Sophia Camargo - no R7

 

Jornalistas do Brasil
Blogueiros do Brasil